Michail Muravjov kan avse:

 Michail Muravjov (1757–1807)
 Michail Muravjov-Vilenskij (1796–1866)
 Michail Muravjov (1845–1900)
 Michail Muravjov (1880–1918)

Se även 

 Nikolaj Muravjov (1850–1908)